Ramón Acín es el conjunto de un nombre propio Ramón y primer apellido Acín que puede referirse a varios personajes:

 Ramón Acín Aquilué (1888-1936) pintor, escultor y periodista español;
 Ramón Acín Fanlo (1953-), escritor español;